Путтинати (), Путинатти () — романоязычная фамилия.

Известные носители

Путтинати 
 Путтинати, Алессандро (1801—1872) — итальянский скульптор.
 Путтинати, Франческо  (:it:Francesco Puttinati; 1775—1848) — итальянский медальер и гравер.

Путинатти 
 Путинатти, Жоржиньо (род. 1959) — бразильский футболист.